L'édition 2015 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 3 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Philipp Kohlschreiber remporte l'épreuve en simple, Nicolás Almagro et Carlos Berlocq celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
La compagnie d'assurance Generali redevient le principal sponsor du tournoi. Cette édition se nomme ainsi le Generali Open.

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin, des Espagnols Pablo Andújar et Guillermo García-López, du Français Gilles Simon, initialement tête de série 1, en raison d'une blessure à la cheville, de l'Italien Simone Bolelli et du Portugais João Sousa.

Lauréats 
Philipp Kohlschreiber remporte son  en simple en battant en finale Paul-Henri Mathieu. Il s'agit du  sur terre battue en carrière de l'Allemand, et du seul trophée de sa saison 2015.

En double, Nicolás Almagro et Carlos Berlocq remportent leur  ensemble en battant en finale Robin Haase et Henri Kontinen. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Sport en Autriche en 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis en août 2015